Тустоголовы () — село,
Млыновецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122686009. Население по переписи 2001 года составляло 222 человека .

Географическое положение 
Село Тустоголовы находится на правом берегу реки Восточная Стрыпа, в месте впадения в неё реки Гнилка,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Кудобинцы,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположен город Зборов,
выше по течению реки Гнилка на расстоянии в 2 км расположено село Подгайчики.
Через село проходит железная дорога, станция Тустоголовы.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1684 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.

Примечания